Hrot může být :

 hrot – zašpičatělá část nějakého předmětu
 hrot křivky – pojem z geometrie
 Hrot (týdeník) – český týdeník
 Hrot (videohra) – česká videohra

název hory
 Malý hrot – slovenská hora
 Prostredný hrot – slovenská hora

přeneseně
 špička, čelo
 hrot útoku